

Personnalités 
Marie Tudor peut désigner :
 Marie Tudor (1496 - 1533), fille d' et d'Élisabeth d'York, épouse de Louis XII, roi de France ;
 Marie  (1516 - 1558), dite « la Sanglante », fille d' et de Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre ;
 Mary Tudor (1673 - 1726), fille illégitime de  et de Mary « Moll » Davis.

Œuvres 

 Marie Tudor (1833), drame de Victor Hugo inspirée de la vie de la reine  ;
 Marie Tudor, opéra d'Antônio Carlos Gomes, d'après la pièce de Victor Hugo ;
 Marie Tudor (1966), téléfilm en deux parties d'Abel Gance pour l'ORTF ;
Marie Tudor (Tudor Rose), un film de Robert Stevenson, sorti en 1936.

Homonymie dynastique